Зак Дже́йкобсон (; ) — американский кёрлингист.

Бронзовый призёр . Серебряный и бронзовый призёр .

В основном играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ()
 : серебро (2007, 2008), бронза (2003, ).
 : серебро (2003, 2004).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец Джоэл Джейкобсон — чемпион США среди мужчин 1997 года и среди смешанных команд 1986 года, младший брат Зейн () также кёрлингист, некоторое время играл в одной команде с Заком.

Окончил Университет Северной Дакоты.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Выпускники Университета Северной Дакоты
Выпускники Университета штата Северная Дакота